Сергей Владимирович Василько́вский (1892—1960) — советский . Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 
С. В. Васильковский родился в 1892 году. Преподавал мостостроение в ленинградских вузах. Зав. кафедрой строительных дисциплин в АХ СССР. Профессор. Член-корреспондент Академии архитектуры и строительства СССР. Занимался проектированием и строительством мостов. Выполнил большое число проектов гражданских зданий в Ленинграде.

В течение 1944—1945 годов по проекту С. В. Васильковского и А. В. Арефьева вблизи Гурьева был построен городок нефтяников с жилой площадью 25 000 м² и всеми необходимыми общественными, коммунальными и бытовыми сооружениями. В 1946 году авторам проекта была вручена Сталинская премия 2 степени.

В 1950-1959 по совместному проекту с Алексеевой М.Е. создан фасад завода Ленпродмаш.

С. В. Васильковский умер в 1960 году. Похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище (16 участок).

Сын — архитектор В. С. Васильковский.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1946) — за проектирование и создание жилых домов при заводе в Гурьеве Казахской ССР
В 1982 году в Казахстане жилгородок нефтяников был признан памятником архитектуры и истории республиканского значения.
 медали

Примечания 

Члены-корреспонденты Академии строительства и архитектуры СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище